427 км, 427-й киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 427 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога (Брянская область). Код 203867
 427 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога  (Республика Карелия). Код 010411
 427 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога (Тамбовская область). Код 600260